Elazığ, törökországi tartomány
 Elazığ, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Elazığ, az azonos nevű török tartomány székhelye